Слеповское — название нескольких населённых пунктов:
 Слеповское — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Слеповское — деревня в Мантуровском районе Костромской области.